La XIII Universiade estiva (1985年夏季ユニバーシアード) si svolse a Kōbe, in Giappone, dal 24 agosto al 4 settembre 1985.

Sport

Medagliere

Collegamenti esterni
 13th Summer Universiade dal sito della FISU